Los hermanos Nikolái (1903-1980), Vladímir (1910-1986) y Anatoli (1912-1957) Dmítrievich Doronin nacieron en Siberia, actualmente Rusia debido a que su padre trabajaba como guarda de la estación de ferrocarril de Kimiltéi (Кимильтей), situada en las cercanías del río que da nombre a la localidad y encuadrada en el Óblast de Irkutsk, 295 km en dirección nor-noroeste desde la ciudad de Irkustk.

Primera etapa 
La pasión y el espíritu de invención fue el rasgo general de los hermanos que, según crecían, iban ayudando a su padre en las tareas propias de la estación. El mayor, Nikolay, aprendió el oficio de conductor de locomotoras; Vladimir, trabajaba de cerrajero y Anatoly era electricista.

Su padre los envió a Moscú a estudiar; Nikolay y Anatoly fueron enviados al Instituto de Ingeniería de Transporte y Vladimir fue a la Facultad de Construcción Aeronáutica de Moscú, donde compartiría habitación con Mijaíl Yángel, un futuro científico de renombre mundial. El destino uniría a los Hermanos con la Aviación a partir de entonces.

Una tragedia marca su futuro 
En la primavera de 1936, durante su estancia en la residencia, la radio comunicaba la triste noticia de la muerte de 2 famosas paracaidistas, Tamara Ivanova y Lyuba Berlin. Las saltadoras habían abierto sus paracaídas demasiado tarde en un salto de caída libre (deporte). El gobierno de la URSS declaró una competición en 1936 para otorgar un premio a quien inventase un sistema que abriese el paracaídas automáticamente. Sabedores de que durante su infancia habían realizado numerosos proyectos, se decidieron a inscribirse en el evento.

El Museo Politécnico permitió a los Hermanos estudiar los métodos de construcción de los paracaídas; el Instituto de Ingeniería del Transporte dio permiso para utilizar los talleres de enseñanza, las máquinas, los instrumentos y los materiales, y ellos realizaron las pruebas del aparato en condiciones de temperaturas extremas, bajo condiciones científicas de investigación en el instituto.

Tras dos años de trabajo, en 1938, el dispositivo de los Hermanos fue aceptado por la Comisión Estatal Especial, creada para realizar la prueba de los aparatos, en la que participaban científicos conocidos, especialistas en el campo de la aerodinámica, construcción de aviones, representantes de las fábricas de paracaídas, etc, hasta totalizar más de 300 propuestas. El Ingeniero Yangel les había alentado a que probaran el aparato bajo las condiciones más extremas, por lo que presentaron ante el Jurado un pequeño, pero robusto y fiable aparato.

La Comisión los presentó como ingenieros, pero el hermano mayor, Nikolay, respondió que sus hermanos eran estudiantes. Colocaron encima de la mesa un pequeño artilugio metálico y dijeron: 

Los paracaidistas de pruebas Romanyuk, Amintaev, y Gulnik fueron los encargados de realizar las pruebas de salto del aparato, que recibió la denominación oficial de PPD-1 (Parashyut Pribor Doroninikh-1, Equipo de Paracaidista Doronin Número 1). Los saltadores lo probaron innumerables veces en tierra, pero debían comprobar su funcionamiento durante un salto.

A partir de entonces, el destino unió a los Hermanos con las Fuerzas Aéreas Soviéticas. Tras acabar el instituto, Vladimir y Nikolay fueron puestos a cargo de la dirección de las fábricas donde se producían los PPD-1 y Anatoly fue puesto a cargo del programa de entrenamiento de las Fuerzas Paracaidistas (VDV). Al comienzo de la Gran Guerra Patria (Invasión alemana de la URSS en la Segunda Guerra Mundial), los PPD-1 estaban incluidos dentro del inventario de las VDV.

Contribución al esfuerzo bélico en la Gran Guerra Patria 
Los Hermanos solicitaron ir al frente a defender su Patria, pero la Comisaría General declinó la petición por su gran valía, siendo enviados al grupo de pruebas de las VDV, donde desarrollarían durante la Contienda 7 nuevos aparatos, así como el método de suspensión universal para el lanzamiento de cargas de grandes dimensiones, empleando los dispositivos para abrir los paracaídas de carga para suministrar armas, municiones, pertrechos y alimentos a las unidades de la guerrilla en la retaguardia alemana.

Postguerra 

El 24 de junio de 1945 Anatoli, Nikolái y Vladímir tomaron parte en el Desfile de la Victoria de Moscú de 1945. 6 meses más tarde, Nikolay era ascendido a Ingeniero Mayor de la Guardia, Vladimir fue ascendido al mismo rango y Anatoly fue ascendido a Teniente Mayor de la Guardia por orden de Stalin, en recompensa por la creación de los nuevos modelos de aparatos para apertura de paracaídas y el desarrollo de la doctrina paracaidista del Ejército Rojo. 
	
Anatoly, Vladimir y Nikolay fueron galardonados por segunda vez con el Premio Estatal de la URSS en los años 50 por sus invenciones, al diseñar más de 30 aparatos distintos relacionados con la apertura de paracaídas, lanzamiento de cargas y equipos de emergencia.

El General-Mayor Vladimir Dmitrievich Doronin encabezó durante mucho tiempo el Primer Grupo de Paracaidistas Rescatadores para la primera generación de cosmonautas soviéticos. Estaba a cargo de la preparación y entrenamiento de los paracaidistas, el empleo de tácticas y medios adecuados para las VDV y el empleo en combate del nuevo material, por lo que le fue concedida la Orden de Lenin.

El aparato diseñado por los Doronin se considera el patrón a seguir para cualquier aparato de activación automática de paracaídas, sufriendo numerosas mejoras y cambios con el paso del tiempo.

No obstante, el PPD-1 tuvo muchos problemas con la extracción del pin de seguridad y armado del dispositivo. Bajo determinadas circunstancias el pin se quedaba dentro del aparato al romperse el cordón de armado; en otras se doblaba, impidiendo un correcto funcionamiento. La solución llegó de la mano del aparato PPD-2, mejorado con un resorte de activación instalado dentro de un cilindro con lubricante, que seguía funcionando en caso de perder el aceite, con un botón de retención de emergencia del mecanismo de disparo y que sustituía el pin de acero recto del modelo anterior por otro de metal flexible, diseñado por Vladimir Doronin.

En 1957 Anatoly Doronin murió durante un salto de pruebas de un nuevo modelo de paracaídas. Era su salto número 1442.

Bibliografía 
V.G. Romanyuk, “заметки парашютисис-испытателя”, “Notas de un paracaidista de pruebas”, 1973. (descatalogado).
 DOSAAF, “В КИЛОМЕТРЕ ОТ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ”, “A Kilómetros del Planeta Tierra”, URSS, 1980. (descatalogado)
 Lushnikov, F.A.; "Братыя Доронины", "Hermanos Doronin" 1977 (en ruso, traducido al español), DOSAAF, URSS. 11204-079-89-77 6T5.4 (descatalogado)
 "Dispositivos de Activación Automática para sistemas de Paracaídas" - ISBN 978-84-92580-67-5, Año 2008, Juan Fraile y otros (descatalogado)
 "Equipos de Activación de Paracaídas 1936-2010" - ISBN 978-84-9981-103-1, Año 2010, Juan Fraile (descatalogado)
 "Equipos de Activación de Paracaídas 75º Aniversario, 1936-2011" - ISBN 978-84-9009-749-6, Año 2011, Juan Fraile (disponible para descarga gratuita en formato .pdf, o edición en papel)

Véase también 

 Paracaidismo
 Dispositivo de apertura automática
 Empleos y divisas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa

 

Siberianos
Óblast de Irkutsk
Nacidos en el siglo XX
Fallecidos en el siglo XX
Paracaidistas de prueba de la Unión Soviética
Pioneros del paracaidismo en la Unión Soviética
Historia militar de la Unión Soviética
Inventores de Rusia del siglo XX
Paracaidistas
Ganadores del Premio Estatal de la URSS
Fallecidos en Moscú